Карро (итал. Carro, фр. Carros) — многозначный термин.

 Карро — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.
 Карро — упразднённый кантон во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы. 
 Карро — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы.

 Карро, Людовик (фр. Ludovic Carrau; 1842 — 1889) — французский философ.
 Карро — так сокращённо зовут Каролину Клюфт.
Карро (христианская мифология) — демон, вселяющий жестокосердие (власти).

См. также 
 Карр